Гола Пристань — місто обласного значення в Україні, центр Голопристанського району Херсонської області.
 Гола Пристань — протидиверсійний катер ВМС ЗС України.